keversoorten uit de familie van de loopkevers (Carabidae):
 akkersnelloper
 blauwzwarte snelloper
 bossnelloper
 bruine snelloper
 geelrandsnelloper
 glanzende snelloper
 grassnelloper
 groene snelloper
 hoogveensnelloper
 kopergroene snelloper
 kortpootsnelloper
 moerassnelloper
 oeversnelloper
 oostelijke snelloper
 rietsnelloper
 ringneksnelloper
 riviersnelloper
 rouwsnelloper
 smalhalssnelloper
 stomphalssnelloper
 turfsnelloper
 veenmossnelloper
 vensnelloper
 zespuntsnelloper
 zwarte snelloper